Skryboniusz Libon